Fractionering (mengsel) - een scheidingsproces waarbij een mengsel in meerdere fracties wordt gescheiden 
 Rayleighfractionatie - een vorm van chemische fractionatie die optreedt bij een reactie tussen twee stoffen in een gesloten systeem
 Fractionatie (genetica) of fractionering - het evolutionaire proces dat volgt op polyploïdisatie, zodat het evolueert naar weer een diploïde situatie
 Fractionering (cryptografie) - een encryptie-techniek die toegepast wordt in de cryptografie